Юровский сельский округ

Брянская область 

 Юровский сельский административный округ Трубчевского района

Московская область 

 Юровский сельский округ Раменского района (1994—2006)

Тверская область 

 Юровский сельский округ Краснохолмского района (до 2005 года)

Тюменская область 

 Юровский сельский округ Уватского района